Кубок Футбольної ліги 1975–1976 — 16-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге здобув «Манчестер Сіті».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/27 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/27 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/25 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/26 серпня 1975

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 серпня 1975

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 вересня 1975

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 1975

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 1975

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 жовтня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 1975

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 жовтня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 жовтня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 1975

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1975

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 1975

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 1975

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/21 січня 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 січня 1976

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase

1975–1976
1975 у футболі
1976 у футболі
1975 в англійському спорті
1976 в англійському спорті